Наслов Чаробњак из Оза може се односити на:

Књига 
 Чаробњак из Оза (роман) - роман за децу чувеног америчког писца Лајмена Френка Баума
 Чаробњак из Оза (књижевни лик) - књижевни лик из романа за децу „Чаробњак из Оза”

Филм 
 Чаробњак из Оза (филм из 1925) - амерички неми филм
 Чаробњак из Оза (филм из 1933) - канадски кратки анимирани филм
 Чаробњак из Оза (филм из 1939) - чувени амерички филм за децу, у коме главну улогу игра Џуди Гарланд 
 Чаробњак из Оза (филм из 1982) - јапански анимирани филм

Телевизија и видео 
 Чаробњак из Оза (цртана серија) - америчка цртана серија из 1990. године
 Чаробњак из Оза (филм из 1950) - амерички получасовни ТВ филм

Мјузикл 
 Чаробњак из Оза (мјузикл из 1902)